

Geografia

 Rouvroy – comune della provincia del Lussemburgo

 Rouvroy – comune della Piccardia
 Rouvroy – comune del Nord-Passo di Calais